Прыжки в длину среди мужчин на Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2009 года, проходящего в Берлине, состоялись 20 и 22 августа. В соревнованиях заявлены 45 спортсменов из 34 стран. 
До соревнований в качестве основных претендентов на золотые медали назывались американец Дуайт Филлипс и панамец Ирвинг Саладино. 

В соревнованиях участвовал лишь один представитель России — Александр Меньков.

Атлеты были разбиты на две группы, квалификационные прыжки в которых состоялись 20 августа. Спортсмены автоматически проходили в финал, если прыгали на 8,15 м и более, либо в финал проходили по меньшей мере 12 спортсменов с лучшими результатами. Автоматическую путевку в финал получили лишь 4 участника. Лучшим из них был Дуайт Филлипс (8,44 м), а англичанин Грег Разерфорд установил новый национальный рекорд своей страны (8,30 м). Александр Меньков прыгнул на 7,72 м и не сумел выйти в финал соревнований.

Основной неожиданностью в финале, состоявшемся 22 августа, стали три заступа одного из основных фаворитов Ирвинга Саладино, которые не позволили ему продолжать дальнейшую борьбу. В отсутствие соперника Дуайт Филлипс обеспечил себе победу прыжком на 8,54 м. Второе место занял южноафриканец Годфри Мокоена, а третьим неожиданно стал Митчелл Уатт из Австралии, ранее игравший в регби и не имевший высоких международных наград в легкой атлетике.

Медали

Рекорды  
До этого состязания, мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Результаты

Финал

Квалификация

Источники 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2009